Ниша (франц. niche = удубљење, nīdus = гнездо) је архитектонски елемент, плитко, декоративно удубљење у зиду или живој огради за статуе, бисте, вазе и друге усправне украсе. Сводови ниша су полукружног облика часто украшени конхоидалним жлебовима. У верским објектима апсида, олтар, михраб. У екстеријеру нише су већих размера и често су делови вртне архитектуре почев од италијанске ренесансе као подзиди тераса, делови грота... Полукружне нише називају се екседрама.

Литература 
 Грбић, М. (2015): Историја вртне уметности. Универзитет у Београду. Београд. 

Архитектура
Хортикултура